Arracacia edulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Sereno Watson. Arracacia edulis ingår i släktet Arracacia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
edulis